

Єремина — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Єремина — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область